Agrotrigia es un género de hierba o pasto  de la familia de las gramíneas (Poaceae).

El clado según el Catalogue of Life con todas sus especies:

Referencias

Enlaces externos 
The Plant List - Agrotrigia

Poaceae